Associação Atlética Portuguesa kan syfta på: brasilianska fotbollsklubbar.

Associação Atlética Portuguesa (Rio de Janeiro) – en brasiliansk fotbollsklubb i Rio de Janeiro, grundad 1924.
Associação Atlética Portuguesa (Santos) – en brasiliansk fotbollsklubb i Santos, grundad 1917.